

Toponyme

Aby, village lagunaire dans la région du Sud-Comoé ;
 Aby Samandje, village agni en bordure de la lagune d'Aby ;

Åby ou , une banlieue de Århus

Aby, village du comté de Lincolnshire.

Åby, village de la banlieue de Norrköping ;
 Åby, dans la commune d'Örebro ;
 Åby, dans la commune de Växjö ;

Code 

ABY fait notamment référence à :
  ;
 .

Voir aussi 
 Lagune d'Aby en Côte d'Ivoire

Homonymie de toponyme